Гарпалик (, ) — имя нескольких персонажей древнегреческой и римской мифологий
 Гарпалик (сын Ликаона) — сын царя Аркадии Ликаона. Убит Зевсом вместе со своим отцом и братьями;
 Гарпалик (отец Гарпалики) — царь либо Фракии, либо фракийского племени анимеев. Отец Гарпалики;
 Гарпалик (сын Гермеса) — сын Гермеса. Учитель Геракла кулачному бою;
 Гарпалик (троянец) — троянец, сподвижник Энея. Убит Камиллой

Примечания

Литература